Виктор Степанович Громаков (1939–2001) — советский хоккеист с мячом, хоккеист на траве, вратарь, заслуженный мастер спорта СССР (1991), заслуженный тренер РСФСР (1981, хоккей на траве).

Биография 
В. С. Громаков начал играть в хоккей с мячом в десятилетнем возрасте в Люберцах, начинал в амплуа нападающего. В 1955 году, играя в юношеской команде «Торпедо» (Люберцы), стал вратарём.

В высшем дивизионе чемпионатов СССР выступал за подмосковный «Вымпел» и за курский «Труд».

В хоккей на траве играл в составе «Вымпела» и «Фили». Участник чемпионата Европы 1970 года в составе сборной СССР.

Выпускник Смоленского государственного института физической культуры.

Умер в 2001 году. Похоронен на Ново-Люберецком кладбище в городе Люберцы.

Достижения

хоккей с мячом 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1963 
 Бронзовый призёр Спартакиады народов РСФСР — 1961 
 Победитель Всероссийских юношеских соревнований — 1958 
 Чемпион мира — 1969, 1971 
 В списке 22 лучших игроков сезона — 1962, 1968, 1969, 1970, 1971 
 Лучший вратарь сезона — 1970

хоккей на траве 
 Серебряный призёр чемпионата СССР — 1973 
 Бронзовый призёр чемпионата СССР — 1970 
 Лучший вратарь сезона — 1973

После окончания карьеры игрока 
Был начальником команды по хоккею с мячом «Вымпел», организатором и первым тренером женской команды «Вымпел». Тренировал юношескую сборную СССР, работал тренером-методистом Управления хоккея Спорткомитета СССР, старшим тренером. Тренер женской сборной команды СССР, ставшей 3-м призёром Олимпийских игр (1980). Член президиума Федерации хоккея на траве России.

Награды 
Награждён медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», «За доблестный труд».

Имеет почётные знаки «За развитие физической культуры и спорта», «За заслуги в развитии олимпийского движения в России»; нагрудный знак «Отличник физической культуры и спорта».

Примечания

Литература

Ссылки 
 Вспоминая великого спортсмена «Калининградская правда»
 Громаков Виктор Степанович на сайте Спорт-страна.ру
 Громаков Виктор Степанович на сайте Спортивный некрополь
  в Большой биографической энциклопедии

Хоккеисты с мячом СССР
Хоккеисты на траве СССР
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Игроки сборной СССР по хоккею на траве
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Вымпел»
Игроки КХТ «Вымпел»
Игроки КХТ «Фили»
Тренеры по хоккею на траве СССР
Тренеры женской сборной СССР по хоккею на траве
Заслуженные тренеры РСФСР
Выпускники Смоленского государственного университета спорта
Спортсмены нескольких видов спорта
Похороненные на Ново-Люберецком кладбище